Дневник горничной:

 Дневник горничной — роман французского прозаика, драматурга и журналиста Октава Мирбо (1900)